Thurman steht für:

 Mount Thurman, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thurman (Indiana), im Allen County
 Thurman (Iowa), im Fremont County
 Thurman (Kansas), im Chase County
 Thurman (New York), im Warren County
 Thurman, lokale Bezeichnung für Centerville (Gallia County, Ohio)

Thurman ist der Familienname folgender Personen: 
 Allen G. Thurman (1813–1895), US-amerikanischer Politiker
 Annie Thurman (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Camille Thurman (* 1986), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Howard Thurman (1899–1981), US-amerikanischer Theologe und Bürgerrechtsaktivist
 John R. Thurman (1814–1854), US-amerikanischer Politiker
 Karen Thurman (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Keith Thurman (* 1988), US-amerikanischer Boxer
 Mary Thurman (1895–1925), US-amerikanische Schauspielerin
 Maxwell R. Thurman (1931–1995), US-amerikanischer General
 Maya Thurman Hawke (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Model, siehe Maya Hawke
 Robert Thurman (* 1941), US-amerikanischer buddhistischer Autor
 Uma Thurman (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Wallace Thurman (1902–1934), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Thurmann
 Turman